Jméno Doug nosí více osobností:

 Doug Serrurier (1920–2006) – jihoafrický automobilový závodník
 Doug Sandom (1930–2019) – britský bubeník
 Doug Mohns (1933–2014) – kanadský hokejista
 Doug Ingle (* 1945) – americký hudebník
 Doug Clifford (* 1945) – americký bubeník
 Doug Yule (* 1947) – americký hudebník
 Doug Fieger (1952–2010) – americký hudebník
 Doug Naylor (* 1956) – britský spisovatel, televizní producent a režisér
 Doug Scarratt (* 1959) – britský kytarista
 Doug Wright (* 1962) – americký dramatik, scenárista a libretista
 Doug Gilmour (* 1963) – kanadský hokejista
 Doug Savant (* 1964) – americký herec
 Doug Aldrich (* 1964) – americký kytarista
 Doug Bodger (* 1966) – kanadský hokejista
 Doug Zmolek (* 1970) – americký hokejista
 Doug Weight (* 1971) – americký hokejista

Související články 
 Douglas